Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1963 rozegrano w dniach 24 czerwca – 5 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Rafael Osuna /  Antonio Palafox -  Jean-Claude Barclay /  Pierre Darmon 4–6, 6–2, 6–2, 6–2

Gra podwójna kobiet 
 Maria Bueno /  Darlene Hard -  Robyn Ebbern /  Margaret Smith 8–6, 9–7

Gra mieszana 
 Margaret Smith  /  Ken Fletcher -  Darlene Hard /  Bob Hewitt 11–9, 6–4

Wimbledon według lat
1963 w tenisie ziemnym
1963 w Wielkiej Brytanii